Стюарт Дютамби (; род. 24 апреля 1994, Сен-Жермен-ан-Ле, департамент Ивелин, Франция) — французский легкоатлет, специализирующийся в спринтерском беге. Серебряный призёр чемпионата Европы 2016 года в эстафете 4×100 метров. Участник летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография 
В детстве попробовал свои силы во многих видах спорта: теннисе, дзюдо, долгое время занимался плаванием, хотел стать футболистом. По совету родителей, которые считали, что он бегает достаточно быстро, Стюарт решил попробовать себя в лёгкой атлетике. Взяв карту бельгийского Антверпена (где жила семья Дютамби), он нашёл самый близкий к дому легкоатлетический клуб и начал в нём тренироваться.

На тот момент ему было уже 18 лет, а уже спустя год после начала занятий в новом виде спорта Стюарт поехал в составе сборной Франции на юниорский чемпионат Европы. В дебютном международном старте он вышел в финал в беге на 100 метров и занял четвёртое место в эстафете 4×100 метров.

На молодёжном первенстве континента в 2015 году занял пятое место на дистанции 200 метров и выиграл золото в эстафете.

В 2016 году на чемпионате Франции финишировал вторым вслед за рекордсменом Европы Джимми Вико и установил высокий личный рекорд в беге на 100 метров — 10,12, который стал неожиданностью даже для самого Дютамби. Благодаря этому результату, впервые выступил за взрослую сборную страны на чемпионате Европы. На дистанции 100 метров занял 13-е место в полуфинале, а в составе эстафетной четвёрки 4×100 метров завоевал серебряную медаль.

Принимал участие в Олимпийских играх 2016 года, на которых отметился участием в предварительном забеге эстафеты (сборная Франции не смогла пробиться в финал).

В 2017 году в составе команды Франции занял пятое место на чемпионате мира в эстафете 4×100 метров.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль Стюарта Дютамби на сайте Федерации лёгкой атлетики Франции
 
 Профиль Стюарта Дютамби на сайте all-athletics.com
 Профиль Стюарта Дютамби на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Бегуны на короткие дистанции Франции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года